Ма́лая Шайта́нка — название рек в России:

 Малая Шайтанка (приток Шайтанки, среднего притока Туры) — река в Свердловской области.
 Малая Шайтанка (приток Шайтанки, притока Северной Сосьвы) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Малая Шайтанка (приток Ягылъяха) — река в Томской области.
 Малая Шайтанка (приток Большой Шайтанки) — река в Свердловской области.